Tropischer Wirbelsturm Guillermo steht für:

 Hurrikan Guillermo (1979)
 Tropischer Sturm Guillermo (1985)
 Hurrikan Guillermo (1991)
 Hurrikan Guillermo (1997)
 Tropischer Sturm Guillermo (2003)
 Hurrikan Guillermo, 2009, siehe Pazifische Hurrikansaison 2009 #Hurrikan Guillermo